

Івенешть () — комуна у повіті Васлуй.
 Івенешть () — село у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Івенешть.
 Івенешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Педурень.
 Івенешть () — село у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Чулніца.
 Івенешть () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Лівезень.

Івенешть () — село у Ришканському районі.